Bataille de Kherson peut désigner deux batailles de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022:
 Première bataille de Kherson (du 24 février au 2 mars 2022) se soldant par la prise de la ville par les forces russes.
 Seconde bataille de Kherson (du 29 août au 11 novembre 2022) aboutissant à la libération de la ville par l'armée ukrainienne.